János Bán ist der Name folgender Personen:

* János Bán (Schauspieler) (* 1955), ungarischer Schauspieler 
 János Bán (Schriftsteller) (* 1968), ungarischer Schriftsteller